Jan Dobruský (* 28. August 1853 in Skuteč; † 31. Mai 1907 in Královské Vinohrady) war ein tschechischer Schachkomponist, -spieler und -publizist. Von Beruf war er Jurist.

Schachkomposition 
Dobruský war ein herausragender Vertreter der Böhmischen Schule. Seit 1871 komponierte er mehr als 250 Schachaufgaben. Seine besten Leistungen zeigte er bei den Vierzügern.

Lösung:
1. Db8–b2! Kc4–d5
2. Db2–f6 (droht 2. Se4–d2 matt und 2. Se4–d6 matt) c5–c4
3. Df6–d6 Mustermatt
2. … Kd5–c4
3. Se4–d6 Mustermatt
1. … d3–d2
2. Se4xc5 (droht 3. Db2–b4 matt) Kc4xc5
3. Db2–b4 Mustermatt

Publizist 
Dobruský  redigierte von 1874 bis 1879 die Schachecke in der Zeitschrift Světozor und von 1874 bis 1884 die Schachrubrik in Humoristické listy. 1906 wurde er einer der ersten Redakteure von Časopis českých šachistů.

Turniere 
Darüber hinaus war Dobruský ein starker Schachspieler.  Er erreichte einen 1. Platz im Turnier Český spolek šachovní 1884 bis 1885. Nach ihm wurde der am 8. Dezember 1902 gegründete Šachovní klub Dobruský benannt, einer der ersten tschechischen Schachvereine.

Werke 
 Dobruský, Jan: České úlohy šachové. 1887
 Pospišil, Josef: Šachové úlohy, Prag 1907 (Aufgabensammlung Jan Dobruskýs)

Weblinks 
 Kompositionen von Jan Dobruský auf dem PDB-Server
 

Schachkomponist
Schachspieler
Schachspieler (Österreich-Ungarn)
Person (Cisleithanien)
Person (Königreich Böhmen)
Tscheche
Geboren 1853
Gestorben 1907
Mann